Menlo Park – miasto w stanie Kalifornia w USA
 Menlo Park – miejscowość w Stanie New Jersey w USA
 Menlo Park – przedmieście Pretorii w RPA